Pfälzische P 1 steht für

* Pfälzische P 1.I, die ersten Personenzuglokomotiven in der Pfalz (Baujahre 1870–1875)
 Pfälzische P 1.II, Personenzuglokomotiven in der Pfalz (Baujahr 1876)
 Pfälzische P 1.III, Personenzuglokomotiven der Pfalzbahn (Baujahr 1880–1884)